La llista d'exoplanetes detectats per la nau espacial Kepler conté cossos amb una àmplia varietat de propietats, amb rangs significatius en distàncies orbitals, les masses, els radis, la composició, l'habitabilitat, i el tipus d'estrella amfitriona. A partir de gener de 2015, la nau espacial Kepler i les seves observacions de seguiment han detectat 2.300 planetes confirmats, inclosos els Júpiters calents, súper-Terres, planetes circumbinaris i els planetes situats a les zones habitables circumestel·lars de les seves estrelles amfitriones. A més, la Kepler ha detectat més de 3.601 candidats planetaris no confirmats i 2.165 estrelles binàries eclipsants.

A més de detectar-los, la Kepler també ha descobert les propietats dels tres planetes extrasolars coneguts anteriorment. Les dades públiques de la Kepler també han estat utilitzades per grups independents de la NASA, com el projecte de ciència ciutadana Planet Hunters, per detectar diversos planetes que orbiten estrelles conegudes col·lectivament com a Kepler Objects of Interest.

La Kepler, llançada el 7 de març de 2009, va ser dissenyada per observar una part fixa del cel en llum visible i mesurar les corbes de llum de les diverses estrelles en el seu camp de visió, a la cerca de planetes que creuen davant de les seves estrelles amfitriones a través del mètode de trànsit. Tanmateix, des del llançament de la nau, l'equip Kepler de la NASA i investigadors independents han trobat noves maneres de detectar planetes, inclòs l'ús del mètode de variació del temps de trànsit i de l'emissió relativista. A més, s'ha proposat la microlent gravitacional com un mètode d'ús de Kepler per detectar objectes compactes, com ara nanes blanques, estrelles de neutrons, i forats negres. La Kepler també ha mesurat la llum reflectida d'alguns planetes ja coneguts, descobrint els planetes indetectables amb el mètode de trànsit i millorant el coneixement de les característiques dels planetes ja descoberts.

El 26 de febrer de 2014, la NASA va anunciar el descobriment de 715 exoplanetes recentment verificats al voltant de 305 estrelles pel telescopi espacial Kepler. Els exoplanetes es van trobar emprant una tècnica estadística anomenada "verificació per multiplicitat". El 95% dels exoplanetes descoberts eren més petits que Neptú i quatre, inclòs Kepler-296f, eren de menys de 2 1/2 la mida de la Terra i es trobaven en zones habitables on les temperatures de la superfície són adequades per a aigua líquida.

El 10 de maig de 2016, la NASA va anunciar que la missió Kepler havia verificat 1.284 nous planetes. Sobre la base de la seva grandària, uns 550 podrien ser planetes rocosos. Nou d'aquests orbiten a la zona habitable de les seves estrelles.

Taula 
Tots els planetes descoberts es troben en una de les tres constel·lacions del nord del Cigne, de la Lira i del Dragó, que contenen el camp de visió del fotòmetre de la Kepler.

Referències

Vegeu també 
Llista d'exoplanetes

Enllaços externs 
 Kepler - Descobertes - Taula de Resum